Slovo tvrzení má v češtině více významů.

Některé vycházejí z významu slova tvrdit – prohlašovat:

 V mezilidské komunikaci je tvrzení nějaká výpověď, kterou mluvčí předkládá jako pravdivou či vysoce pravděpodobnou.
 Tvrzení (matematika) – v matematice jakákoli skutečnost, kterou lze dokázat. Významná tvrzení bývají nazývána věty, tvrzení pomocného charakteru bez většího vlastního významu lemmata.
 Zdravotní tvrzení – uvádí, naznačuje nebo z něho vyplývá, že existuje souvislost mezi potravinou a zdravím.
 Tvrzení (právo) – základní povinnost procesní strany (vedle dokazování).

jiné z významu slova tvrdit – činit tvrdým:

 Tvrzení (výrobní postup) – ve výrobě zvyšování pevnosti nebo tvrdosti nějaké látky či materiálu. Viz např. tvrzené sklo.

Externí odkazy